A Kiút Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány egy Szegeden működő civil szerveződés, amely szenvedélybetegek számára nyújt segítséget. A fenntartásában működő Szermentes Sziget Szolgáltatóház a függő személyek kezelését végzi, alacsonyküszöbű szolgáltatóként. Igénybevétele önkéntes, díjmentes és anonimitást biztosít.

Története 
A Kiút Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány 2005-ben jött létre három józanodó szenvedélybeteg ötlete alapján Szegeden.
Céljuk az volt, hogy más, még aktív alkoholistáknak segítsenek, bemutatva azt, hogyan lehet teljes életet élni szerek nélkül.

2010-ben megnyerték azt a pályázatot, aminek segítségével létrehozhattak egy alacsony küszöbű szolgáltatót szenvedélybetegek részére, így már professzionális szinten tevékenykedhetnek.

Szolgáltatásaik igénybevétele önkéntes, anonimitást biztosít és díjmentes. 

Elhelyezkedése: Szeged, Becsei utca 3.

Szolgáltatásai 
A Kiút Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány által működtetni kívánt, a korábbi évekhez hasonlóan, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony küszöbű szolgáltatás alapvető célja az 1/2000 SzCsM rendeletben megfogalmazottaknak megfelelően a szenvedélybetegek, az addiktológiai problémával küzdők fogadása, aktuális problémájuk kezelése, a lehetséges járulékos ártalmak csökkentése, a változás megindítása és segítése valamint közvetlen környezetük elérése.

A szolgáltatás célja elsősorban az alkohol-drog és gyógyszerfüggők és a viselkedéses addikcióban szenvedők minél szélesebb körének elérése, fogadása és ellátása, a szerhasználatnak és járulékos ártalmainak a csökkentése, a változás elindítása és segítése, az életvitelbeli változás ösztönzése, és közvetlen környezetük megkeresése. Az ösztönzés a szolgáltatások igénybevételére is vonatkozik, Ilyenek a túléléshez szükséges szolgáltatások és a kliensek további kezelések felé terelése. Mindemellett célunk az egészségügyi és szociális szolgáltatások megismertetése, használatuk elősegítése és megkönnyítése is szenvedélybeteg, addikciós problémával küzdő populációk számára.

Konzultáció, tanácsadás 
A konzultáció olyan kapcsolat, amelyben a segítő arra törekszik, hogy beláttassa a klienssel, hogy életének elsődleges problémája a szerhasználat, minden más ennek következtében jön létre.

A konzultáció egyik része lehet tehát a problémák felismertetése, a másik része pedig a problémák megoldása. A konzultáció segíthet a kliensnek kialakítani a helyes önértékelését, a társadalmi normák elfogadását. A konzultáció arra is motiválhatja a klienst, hogy életmódot váltson. Az eddigi tapasztalatok során úgy tűnik, a kliensek előszeretettel választják az egyéni konzultációt problémáik megoldása érdekében, és inkább tartózkodnak eleinte a csoportos konzultációtól. Ugyanakkor, a kliens bizalmának kialakulása után, a legsúlyosabb problémáinak négyszemközti megbeszélését követően, szívesen ül be a csoportos konzultációra.

A szolgáltatás rendszerszemléletű, ezért az érintettek körét, a családot, a hozzátartozókat is bevonja a konzultációba. Kiderült, hogy bár nagyon nehéz egy asztalhoz ültetni a haragban-perben álló családtagokat, de ha mégis sikerül, eredményesebb lehet a munka, mint csak a klienssel dolgozva.

A tanácsadás is használja a konzultáció elemeit, ám ilyenkor a szociális kontextus kerül előtérbe.

Tapasztalat, hogy a Kiút Alapítványhoz forduló kliensek egy részének az addikció nem az egyetlen gondja lesz, hiszen a függőség számtalan társadalmi, szociális, egészségügyi problémához vezethet. Kialakulhatnak olyan élethelyzetek, amelyeket a szolgáltatón belül nem lehet megoldani. Ezért a Kiút Alapítvány célja továbbra is, hogy azok, akik a kompetenciáját meghaladó problémával fordulnak hozzá, azokat olyan szervezet felé indítsa, ahol megkapják a megfelelő segítséget problémájuk megoldásához. Ennek a célnak a teljesítése érdekében eddig is, de a jövőben is együttműködik mindazokkal a kórházakkal, pszichiátriai osztályokkal, terápiás intézményekkel és addiktológiai gondozókkal, valamint szociális intézményekkel, melyek segíteni tudnak abban, hogy a problémákat összefüggéseikben lehessen kezelni.

Életvezetés segítése 
Az életvezetési segítés során a kliens információkat kap betegségéről, az addikció egészség és lélekromboló voltáról. Megismeri a szerek tulajdonságait és hatásmechanizmusukat.
Az új életmódra motiváltság kialakítása könnyebb, ha a kliensben tudatosulnak önértékelési zavarai, hiányosságai, majd megerősödik éntudata. Ezt követően a Kiút Alapítvány segíti a klienst kapcsolatai feltárásában, ezek megváltoztatásában és új erőforrások kialakításában.
A klienssel folytatott személyes beszélgetések alkalmával el kell nyerni a bizalmát ahhoz, hogy motiválni lehessen életmódjának, a függő életmódnak megváltoztatására. A motiváció bármely alkalommal megtörténhet, ahányszor a kliens megjelenik a szolgáltatóban. Elsődleges cél a kliens ott-tartása, hogy minden találkozás egy újabb és újabb lökést, impulzust küldjön a kliens felé életmód-változtatásának szükségességéért.
A motivált kliens bejelentkezik a konzultációra vagy a tanácsadásra, esetleg hozzátartozóival megjelenik a családi konzultáción.

Szociális-egészségügyi ellátáshoz segítése 
A szerfüggők élete igen sok szociális gondot vet fel. A szociális segélyezés rendszerében való „közlekedésüket” segíti a Kiút Alapítvány ezzel a munkával. Az addikt személy mentális – egészségügyi-fizikai állapota sokszor szakorvosi ellátást igényel. Ezeknek az ellátásoknak az igénybevételéről, a rendszerbe jutás módjáról és a rendszerek működéséről világosítja fel a klienst, és juttatja el a célintézményhez, rendszerbe.

Álláskeresés segítése 
A legtöbb függő munkanélküli. Nincs tisztában a rendszeres napi /munka/tevékenység szükségességével, az életmódváltás elindításának nehézségeivel. Többnyire nem motivált erre.
A motiváció felkeltése, a rendszeres napi munkavégzés, a szükség esetén akár napi vagy heti rend készítésének beláttatása szolgáltatók feladata. Ezt követi a munkakeresés módjainak megismertetése a klienssel. Ennek érdekében a Kiút Alapítvány sikerrel pályázott asztali számítógép beszerzésére, hogy így minimális alapismereteket is nyújtson a kliensnek az internetes ismeretek megszerzésében.

Információs, felvilágosító szolgáltatások 
A szolgáltató az alapvető egészségügyi, szociális, és munkaügyi információkhoz való hozzáférést biztosítja nemcsak a kliensek, de hozzátartozóik számára is. Kiemelt cél a jövőben is az intravénás droghasználók belátásának, betegségtudatának kialakítása, ezzel segítve elő a különböző szűréseken való részvételüket és a steril tű használatát, a tűcserék alkalmazását.

Telefonos, információs vonal fenntartása 
Alapelv ebben a szolgáltatási formában, hogy a kliens anélkül is megismerje az igénybe vehető opciókat, hogy személyesen megjelenne. később már könnyebben jön be személyesen a kliens néhány telefonos beszélgetés után.
Felvilágosító, információs vonal vezetékes és mobiltelefonon is működik. Természetesen, a cél az, hogy a segítséget kérő megtapasztalja a segítőkészséget, az emberi hangot és hogy elhiggye, az önerőből történő megoldáshoz kap segítséget.

Közvetett megkereső munka 
A Kiút Alapítvány munkatársainak eddigi megkereső munkája során oktatási intézményekben, szerhasználók által gyakran látogatott helyeken, „rejtőzködő” függőkkel keres kapcsolatot, hogy megtörténhessen a felvilágosítás, információátadás és a szolgáltatás keretébe való bevonás, ha ez lehetséges. A munka azonban arra is lehetőséget ad, hogy az Alapítvány bizalmi kapcsolatot építsen ki a célcsoport egy-egy meghatározó tagjával, így remélve a csoport elérését.

Ártalomcsökkentés 
A szolgáltatás legfontosabb céljai között szerepel a szerhasználat ártalmainak csökkentése. Ezt az alapítvány eddigi gyakorlatában a tűcsereprogram valósította meg, de a jövőben óvszer- és tűautomata üzembe helyezése is tervbe van véve.

Munkatársak 
Addiktológiai konzultáns, szociális munkások, szenvedélybeteg segítő

Elérhetőség, megközelítés 
Az intézmény címe: Szeged, Becsei utca 3.

Telefon: 0662 458 448

E-mail cím: kiutalapitvany@gmail.com

Tömegközlekedéssel Szegeden a 90F jelzésű autóbusszal (Erdő utca megálló), 9 és 19 jelzésű trolibusszal (Erdő utca megálló) közelíthető meg.

Források 
www.kiutalapitvany.hu

További információk
 
www.kiutalapitvany.hu

Civil szervezetek
Addiktológia